Басс — еврейская или английская фамилия.

Известные носители 
 Основная статья: 
 Басс, Анетта Яковлевна (1930—2006) — деятель культуры России, культуртрегер, музейный работник.
 Басс, Бен (род. 1968) — американский актёр.
 Басс, Бенни (1903—1975) — американский боксёр.
 Басс, Боб (1929—2018) — американский баскетбольный тренер и функционер, работавший в студенческом баскетболе.
 Басс, Брэндон (род. 1985) — американский баскетболист.
 Басс, Валентин Петрович (род. 1943) — советский и украинский учёный, специалист в области гидроаэродинамики.
 Басс, Джерри (1933—2013) — американский предприниматель.
 Басс, Джордж (1771 — не ранее 1803) — английский морской врач, путешественник, исследователь Австралии, открыл Бассов пролив.
 Басс, Джордж (род. 1932) — американский археолог.
 Басс, Илья Абрамович (род. 1937) — учёный в области машиностроения, переводчик, литературовед.
 Басс, Ион (1933—2005) — молдавский певец, музыкант, Народный артист Молдавской ССР.
 Басс, Карен (род. 1953) — американский политик.
 Басс, Лэнс (род. 1979) — американский певец и актёр.
 Басс, Майкл Томас (1799—1884) — британский пивовар, член Палаты общин Великобритании.
 Басс, Мисти (род. 1983) — американская баскетболистка.
 
 Басс, Моисей Григорьевич (1908—1984) — инженер-строитель, лауреат Ленинской премии.
 Басс, Ральф (1911—1997) — американский музыкальный продюсер.
 Басс, Реймонд (1910—1997) — бывший американский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Басс, Ричард (1929—2015) — владелец лыжного курорта «Сноубёрд», первый человек, покоривший все Семь вершин.
 Басс, Роберт Мьюз (род. 1948) — американский миллиардер, бизнесмен и филантроп.
 Басс, Родион Михайлович (1952—2017) — белорусский режиссёр и продюсер.
 Басс, Саймон (род. 1966) — композитор и музыкальный директор.
 Басс, Сол (1920—1996) — графический дизайнер.
 Басс, Томас Ли (более известен под псевдонимом Томми Ли; род. 1962) — барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe, диджей.
 Басс, Фонтелла (1940—2012) — американская певица.
 Басс, Фридрих Гершонович (род. 1930) — советский физик.
 Басс, Хайетт (род. 1969) — американская писательница, сценарист, кинорежиссёр и филантроп.
 Басс, Ханс-Генрих (род. 1954) — немецкий экономист и историк экономики.

Префекты Рима
 Басс (II век) — государственный деятель Римской империи.
 Басс, Муммий — римский политический деятель середины III века.
 Басс, Цезоний — государственный деятель Римской империи начала IV века, консул 317 года.
 Басс, Юний (317—359) — государственный деятель Римской империи.
 Басс, Юний Анний (IV век) — государственный деятель Римской империи.

Составные фамилии
 Басс-Фукс, Николь (1964—2017) — американская спортсменка.
 Эступиньян Басс, Нельсон (1912—2002) — эквадорский писатель, поэт, драматург, сатирик и публицист.

Прочее 
 Басс — остров-скала вулканического происхождения в Шотландии.

См. также 
 
 
 BASS
 Большеротый окунь
 Библиотека имени Энн и Роберта Басс

Примечания